Indanthren-Häuser waren von dem deutschen Chemiekonzern I.G. Farben eingerichtete Geschäftshäuser, in denen über einen eigenen Modedienst mit Indanthren gefärbte oder bedruckte Textilien verkauft wurden.

Häuser dieser Art gab es unter anderem in:
 Indanthren-Haus Berlin
 Indanthren-Haus Dresden
 Indanthren-Haus Frankfurt
 Indanthren-Haus Hamburg
 Indanthren-Haus (Köln), errichtet 1930 von Wilhelm Riphahn
 Indanthren-Haus Leipzig, siehe Kaufhaus Ebert
 Indanthren-Haus (München), nach Zerstörung neu errichtet 1954 von Georg Helmut Winkler
 Indanthren-Haus Stuttgart